Plaats in Indonesië
 Padasan (Kerek), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
 Padasan (Pujer), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java